Кристиан Кабаселе (; 24 февраля 1991 года, Лубумбаши) — бельгийский футболист конголезского происхождения, центральный защитник клуба «Уотфорд».

Клубная карьера 
Кабаселе начал свою карьеру в 2008 году в клубе «Эйпен».

27 января 2011 года «Мехелен» подтвердил, что Кабаселе присоединился к клубу на правах аренды до конца сезона. Дебют состоялся 12 февраля против «Вестерло» (3ː1), выйдя на замену вместо Джонатана Вильмета. Он забил свой первый гол за «Мехелен» в 8 апреля того же года в матче против «Льерс» (2ː1).

22 августа 2011 года Кристиан перешёл в болгарский клуб «Лудогорец» по контракту за неизвестную стоимость на три года. 19 ноября того же года он открыл свой счет своим голам за «Орлите», забив на последней минуте в матче национального чемпионата в ворота «Калиакры».

16 августа 2012 года Кабаселе вернулся в «Эйпен», где подписал контракт с клубом на 2 года.

С 2014 по 2016 выступал за «Генк». 1 июня 2016 года подписал пятилетний контракт с английском клубом «Уотфорд».

Достижения 
 Чемпион Болгарии: 2011/12
 Обладатель Кубка Болгарии: 2011/12
 Финалист Кубка Англии: 2018/19

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на Belgian FA
 
 
 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Эйпен»
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Лудогорец»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Уотфорд»